Mouse Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Mouse Island (ö i Bermuda), Pembroke,

Hongkong 

 Mouse Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar